Хоукер «Си Хок» () — британский реактивный одноместный палубный истребитель-бомбардировщик. 

Совершил первый полёт 2 сентября 1947 года. Производился компанией Hawker Aircraft и её родственной компанией . 
Состоял на вооружении Королевских ВМС Великобритании в 1953—1960 годах, поставлялся на экспорт в Индию, Нидерланды, ФРГ. Всего построено 542 самолёта.

Боевое применение

Суэцкий кризис 
В ходе вторжения в Египет в 1956 году ВВС Великобритании безвозвратно потеряли три истребителя Sea Hawk, ещё по меньшей мере один был повреждён, во всех случаях пилотам удалось спастись:

 6 ноября огнём с земли сбит Sea Hawk FGA.6 897-аэ (б/н XE377);

 7 ноября огнём с земли сбит Sea Hawk FGA.6 800-аэ (б/н XE400);

 14 ноября при посадке на авианосец HMS Bulwark Sea Hawk FGA.6 801-аэ (б/н XE375) врезался в другой «Си Хок» (б/н WM985), после чего вылетел за пределы корабля и упал в море.

Встреча с «МиГом» 
Единственный воздушный бой истребителя Sea Hawk произошёл в 1962 году против истребителя МиГ-21.

18 августа 1962 года истребитель Sea Hawk F.101 (б/н RB+364, с/н 6708) 2-й эскадрильи авиакрыла MFG.1  Бундесмарине поднялся с авианосца USS Saratoga ВМС США. В ходе полёта самолёт нарушил воздушное пространство ГДР в районе восточногерманского города Эйзенах. На высоте 11 км и скорости 850 км/ч, он был перехвачен советским истребителем МиГ-21, в ходе воздушного боя «Си Хок» был поражён огнём «МиГа». Западногерманский пилот капитэнлёйтнант Кнут Энтон Винклер на подбитом самолёте попытался сесть на территории ФРГ в Бремене, однако повреждённое огнём шасси не смогло выпуститься, Винклер пролетел ещё несколько километров и сел на брюхо в поле возле города Альхорн. Компания Focke-Wulf, обслуживающая самолёт, приняла решение о неремонтопригодности и списании истребителя.

Индо-пакистанский конфликт 
Успешным примером боевого применения Sea Hawk является его служба в вооружённых силах Индии.

Вторая индо-пакистанская война
В ходе конфликта 1965 года с Пакистаном индийские «Си Хоки» значительного влияния на боевые действия не оказали.

Был потерян один такой самолёт по небоевой причине:

 18 сентября 1965 года Sea Hawk (б/н IN-185) ВМС Индии разбился возле Бомбея, пилот младший лейтенант К.П. Верма погиб.

Третья индо-пакистанская война
Во время войны с Пакистаном в 1971 году индийцы располагали 16-ю такими самолётами на авианосце INS Vikrant. Они были в составе 300-й авиационной морской эскадрильи ВМС Индии, под командованием лейтенант-командера Сантош Кумара Гупта.

Самолёты Sea Hawk нанесли очень тяжёлые потери боевому и транспортному флоту Пакистана. Известные случаи успешных атак «Си Хоков» на корабли:

 4 декабря был потоплен большой патрульный катер ВМС Пакистана PNS Comilla (345 БРТ);

 4 декабря получил повреждения большой патрульный катер ВМС Пакистана PNS Rajshai (345 БРТ);

 6 декабря был потоплен патрульный катер ВМС Пакистана PNS Sylhet (345 БРТ);

 6 декабря был потоплен патрульный катер ВМС Пакистана (345 БРТ);

 6 декабря был потоплен транспортный корабль Ondarda (8259 БРТ);

 6 декабря был потоплен транспортный корабль Thetic Charlie (2276 БРТ);

 9 декабря был потоплен патрульный катер ВМС Пакистана Balaghat;

 9 декабря был потоплен транспортный корабль Mustali;

 9 декабря был потоплен транспортный корабль Makran;

 9 декабря был потоплен транспортный корабль Nordpol;

 12 декабря был потоплен транспортный корабль Al Abbas (9142 БРТ);

 12 декабря был потоплен транспортный корабль 12 AnisBaksh (6273 БРТ);

 12 декабря был потоплен транспортный корабль Avlos.

За всю войны пакистанским зенитчикам удалось попасть в восемь «Си Хоков», однако сбить ни одного из них не удалось, потерь по техническим причинам тоже не было.

Эксплуатанты 

бундесмарине
 1 эскадра авиации ВМС
 2 эскадра авиации ВМС

ВМС Индии
 No. 300 эскадрилья

Морская авиационная служба Нидерландов
 No. 3 эскадрилья
 No. 860 эскадрилья

Воздушное Крыло Флота
 700 морская авиаэскадрилья
 703 морская авиаэскадрилья
 736 морская авиаэскадрилья
 738 морская авиаэскадрилья
 764 морская авиаэскадрилья
 767 морская авиаэскадрилья
 781 морская авиаэскадрилья
 787 морская авиаэскадрилья
 800 морская авиаэскадрилья
 801 морская авиаэскадрилья
 802 морская авиаэскадрилья
 803 морская авиаэскадрилья
 804 морская авиаэскадрилья
 806 морская авиаэскадрилья
 807 морская авиаэскадрилья
 810 морская авиаэскадрилья
 811 морская авиаэскадрилья
 812 морская авиаэскадрилья
 895 морская авиаэскадрилья
 897 морская авиаэскадрилья
 898 морская авиаэскадрилья
 899 морская авиаэскадрилья
 1832 морская авиаэскадрилья

Тактико-технические характеристики 

Приведены характеристики варианта FGA.Mk.6.

Технические характеристики 
 Экипаж: 1 человек
 Длина: 12,09 м
 Размах крыла: 11,89 м
 Высота: 2,64 м
 Площадь крыла: 25,83 м²
 Масса пустого: 4208 кг
 Масса снаряжённого: 5996 кг
 Масса максимальная взлётная: 7325 кг
 Двигатель: 1× турбореативный Роллс-Ройс «Нене» 103
 Тяга: 1× 23,1 кН (2460 кгc)

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость:
 на уровне моря: 958 км/ч
 на высоте: 939 км/ч
 Дальность полёта: 1 191 км
 с подвесными баками: 2 253 км
 Практический потолок: 13 564 м
 Скороподъёмность: 29 м/с (1740 м/мин)
 Удельная нагрузка на крыло: 232 кг/м²
 Тяговооружённость: 0,38

Вооружение 
 Пушки: 4×20 мм, боезапас — 200 сн./ствол
 Подвесное вооружение:
 Бомбы: 2× 220 кг или
 НАР: 10× 76 мм

Ссылки 
Фотографии и описание палубного истребителя Hawker Sea Hawk из авиационного музея в Гатвике, Великобритания ()

Примечания 

Самолёты Великобритании
Самолёты Hawker
Самолёты палубного базирования
Реактивные истребители